Поступ (інтернет-газета)
 Поступ (львівська самвидавна газета)
 Post-Поступ